Margherita di Boemia – figlia di Ottocaro I di Boemia e moglie di Valdemaro II di Danimarca
 Margherita di Boemia – figlia di Venceslao II di Boemia e moglie di Boleslao III il Prodigo
 Margherita di Boemia – figlia di Giovanni I di Boemia e moglie di Enrico XIV di Baviera
 Margherita di Boemia – figlia di Carlo IV di Lussemburgo e moglie di Luigi I d'Ungheria
 Margherita di Boemia – figlia di Carlo IV di Lussemburgo e moglie di Giovanni III di Norimberga